Джерови е български възрожденски род от Охрид. Фамилната им къща днес е музей.

Представители 
 Христо Узунов, просветен деец и основател на рода. Негови синове са:
 Учителя Константин Узунов (? - 1860) и общественика Димитър Узунов (1842 - 1887), женен за Анастасия Узунова (1862 – 1948), с която имат синове:
 Христо Узунов (1878 - 1905), Андон Узунов (? - 1903) и Ангел Узунов (1886 - 1975), български революционери от ВМОРО

Родословие

Бележки